Biografies:
 Christoph Kramer, futbolista alemany 
 Edmond Kramer, futbolista suís
 Edna Kramer, matemàtica americana
 Frank Kramer, ciclista americà
 Heinrich Kramer, frare dominic alemany
 Ingrid Krämer, saltadora alemanya
 Iris Krämer, motociclista alemanya
 Jack Kramer, jugador de tennis americà
 Jana Kramer, cantant americana
 Joey Kramer, bateria d'Aerosmith
 Leopold Kramer (violinista), violinista austrohongarès
 Samuel Noah Kramer, expert en assiriologia rus
 Stanley Kramer, director i productor americà

 Miscel·lània:
 Cotorra de Kramer, ocell de zones tropicals d'Àfrica i Àsia
 Kramer (Dakota del Nord), població dels Estats Units 
 Kramer (motocicleta), fabricant de motocicletes alemany
 Kramer contra Kramer, pel·lícula dirigida per Robert Benton